Ethan Asher is een personage uit "Santa Barbara". Hij werd van 1989 tot 1990 gespeeld door Leigh McCloskey.

Ethan is de officier van justitie. Hij is al vijf jaar getrouwd met Laura Asher, een lerares. De verkrachter Zack Kelton is nog maar een paar maanden dood als Ethan als zijn dubbelganger in de stad arriveert.

Als officier van justitie is Ethan bijzonder streng. Wanneer Laura een affaire met Michael Donnelly krijgt, is hij woedend. Hij verdenkt Michael van de moord op Leo Mitchell en doet alles om bewijs te krijgen. Hierdoor komt Ethan in conflict met de vrienden van Michael, Julia Wainwright en Cruz Castillo. Laura zelf blijkt uiteindelijk de moordenaar te zijn. Ethan verhult dit en zet hiermee zijn carrière op het spel.

Hoewel Ethan en Laura hun huwelijk proberen te redden, blijkt dit onmogelijk. Ethan laat zijn oog vallen op Gina Capwell. Een onstabiele Laura probeert hem te vermoorden, maar dit mislukt keer op keer. Wel belandt Ethan na een auto-ongeluk in een coma. Zijn verpleegster, Shannon Pressman, wordt zijn nieuwe liefde. Samen met drie andere mannen — Stephen Slade, Craig Hunt en Derek Griffin — probeert hij de waarheid te achterhalen over de moord op het meisje Cassandra Benedict. Cassandra blijkt niet dood te zijn en keert terug.

Ethan wordt gearresteerd wanneer hij Derek uit de gevangenis probeert te helpen.

Ethan groeide op in een weeshuis.

Asher, Ethan